Келдерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Келдерман, Вилко (род. 1991) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Келдерман, Яп (1928—1973) — нидерландский футбольный вратарь, выступавший за амстердамский «Аякс».